Palmeria può riferirsi a:
 Palmeria – genere di piante della famiglia Monimiaceae
 Palmeria – genere di uccelli della famiglia Fringillidae